A LEGO Ninjago: Master of the 4th Dimension 2018-ban bemutatott dán–amerikai televíziós 3D/4D-s számítógépes animációs film, amely a Lego Ninjago: A Spinjitzu mesterei című televíziós sorozat rövidfilmje. A Kaliforniai Legoland-ben mutatták 2018. január 18.-án először az Egyesült Államokban  Magyar változat nem készült belőle.

Cselekmény 
Kai, Jay, Cole, Zane, Lloyd és Nya kezükben tartják az időt. Miután Wu Master elejtett egy tekercset.

Szereplők 
 Lloyd Garmadon - Sam Vincent
 Kai Smith - Vincent Tong
 Jay Warker - Michael Adamthwaite
 Zane Julian - Brent Miller
 Cole Bucket - Kirby Morrow
 Nya Smith - Kelly Metzger
Sensei Wu - Paul Dobson

Hibák 
 Zane arcán nem látszanak a vonalak.
 Wu Master a 7.évadban elveszett az időben.

Gyártás 
A nézők 3D-s szemüveget kapnak, hogy megtapasztalják a vizuális effektusokat. A film 4D szenzoros effektusokat tartalmaz a 12 perces futási ideje alatt, hogy fokozza a megtekintési élményt. Ide tartozik a zene, a hangeffektusok, a lézerek, a füst, a víz és a villogó fényeffektusok.

A rövidfilm egyike a Lego Nexo Knights: The Book of Creativity (2016), The Lego Movie: 4D – A New Adventure (2016) és a Lego City 4D - Officer in Pursuit (2019) közül.

Megjegyzések

Jegyzetek

Források 
 Lego Ninjago: A 4. dimenzió mestere az IMDB-n 
 A Lego Ninjago: A Spinjitzu mesterei epizódjainak listája a The TVDB-n (dánul)
 A Lego Ninjago: A Spinjitzu mesterei epizódjainak listája a The TVDB-n 
 
 

Ninjago
Televíziós sorozatok epizódlistái